

Astronomia
 Ersa – satellite naturale irregolare del pianeta Giove

Aziende
 ERSA, azienda tedesca di elettronica

Geografia
 Ersa, comune francese
 Ërsa, fiume della Russia europea

Mitologia 
 Ersa – divinità della mitologia greca

Pagine correlate 
Erse